Социальный паразитизм может означать:
 Социальный паразитизм в обществе, или тунеядство, — явление, при котором человек существует на чужие средства, за счёт чужого труда.
  в биологии — явление, при котором филогенетически связанные организмы сосуществуют и при этом находятся в антагонистических отношениях, при этом паразит определённое время использует хозяина для своих нужд.

См. также 
 Социальный паразитизм у муравьёв